Соревнования по биатлону на зимних Всемирных военных играх 2010 года прошли с 20 по 25 марта в Брюссоне — коммуне в регионе Валле-д’Аоста. Были разыграны 6 комплектов наград, по 3 у мужчин и женщин в индивидуальном спринте, командном спринте и гонке патрулей.

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

Спринт 10 км (индивидуальный зачёт) 

Дата: 22 марта 2010

Спринт 10 км (командный зачёт) 
Дата: 22 марта 2010

Гонка патрулей 25 км 
Дата: 25 марта 2010

Соревнования женщин

Спринт 7,5 км (индивидуальный зачёт) 
Дата: 22 марта 2010

Спринт 7,5 км (командный зачёт) 
Дата: 22 марта 2010

Гонка патрулей 15 км 
Дата: 25 марта 2010

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте Игр
 Результаты на сайте CISM
 Отчёт о соревнованиях на сайте ASIVA

2010 год в биатлоне